Овинец — название населённых пунктов в России.

Ленинградская область 
 Овинец — деревня в Бокситогорском районе.

Новгородская область 
 Овинец — деревня в Любытинском районе.
 Овинец — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Овинец — деревня в Дедовичском районе.
 Овинец — деревня в Плюсском районе.
 Овинец — деревня в Порховском районе.

Тверская область 
 Овинец — деревня в Осташковском районе.